Savonnières ist der Name

 der französischen Gemeinde Savonnières im Département Indre-et-Loire
 des französischen Ortes Savonnières-en-Perthois im Département Meuse
 einer Kalksteinsorte aus Lothringen, siehe Savonnières (Kalkstein) 

Siehe auch: 
Höhlen von Savonnières